Der ewige Jude steht für:

 Der ewige Jude, nationalsozialistischer Propagandafilm
 Der ewige Jude (Ausstellung), Ausstellung im Deutschen Museum, München (1937)
 Der ewige Jude (Sue), Roman von Eugène Sue (1844/45)
 Der ewige Jude (Vermeylen), Roman von August Vermeylen (1906)

Siehe auch:
 Ahasver (Begriffsklärung)
 Ewiger Jude, christliches Motiv